Molnija ( , traslitterato anche Molniya) è una parola russa che significa fulmine. Può indicare:
 Molnija – satellite artificiale per comunicazioni militari sovietico
 Molnija – razzo vettore sovietico
 Orbita Molnija – orbita fortemente ellittica
 Molnija – ditta di orologeria russa